Протасов, Юрий:
 Протасов, Юрий Леонидович (род. 1984) — украинский автогонщик.
 Протасов, Юрий Степанович (род. 1945) — советский и российский учёный, лауреат Государственной премии СССР.